Венью (устар. Вень-Ю) — река в России, течёт по территории Удорского района Республики Коми. Правый приток реки Вашка.

Длина реки составляет 41 км.

Вытекает из болота возле посёлка Чим. Течёт по лесной болотистой местности. Генеральным направлением течения в верхнем течении является юго-запад, в среднем и нижнем — северо-запад. Около устья реки находится следующие населённые пункты: посёлок Благоево, деревня Вендинга и посёлок Солнечный.

Притоки (км от устья):
 6 км: Динъёль;
 12 км: Кузъёль;
 16 км: река без названия.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000046903.

Примечания 

Притоки Вашки
Реки Удорского района